Tony Mårtensson (né le  à Märsta en Suède) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace.

Biographie

Carrière en club 

En 1996, il commence sa carrière avec les Arlanda Wings en Division 1 avant que le club accède trois ans plus tard à l'Allsvenskan. En 2000, il rejoint le Brynäs IF en Elitserien. En 2001, il est choisi en septième ronde en  par les Mighty Ducks d'Anaheim lors du repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey. En 2002-2003, il part en Amérique du Nord et est assigné par les Mighty Ducks chez les Mighty Ducks de Cincinnati en LAH. La saison suivante, il joue néanmoins six matchs de LNH. En 2004, il retourne au pays pour porter les couleurs du Linköpings HC. Pour la saison 2008-2009, il est prêté au club russe d'Ak Bars Kazan pour la première saison de la KHL. L'équipe remporte la Coupe Gagarine.

Carrière internationale 
Il représente la Suède en sélection senior depuis 2006.

Trophées et honneurs personnels 
Ligue américaine de hockey
 2003-2004: participe au Match des étoiles.
Elitserien
 2008 : remporte le Casque d'or remis au meilleur joueur de la saison
Ligue continentale de hockey
 2008-2009 : titulaire avec l'équipe Jagr lors du 1er Match des étoiles de la Ligue continentale de hockey.
2008-2009 : nommé dans la meilleure ligne : Danis Zaripov - Tony Mårtensson - Alekseï Morozov (Ak Bars).
2012 : participe au quatrième Match des étoiles avec l'association de l'Ouest.
2011-2012 : nommé joueur avec le meilleur esprit sportif avec Krisjanis Redlihs (Dinamo Riga).
2011-2012 : termine avec le meilleur différentiel plus-moins (+35).

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|1996-1997 || Arlanda HC ||Division 1  ||1||0||0||0||0|| || || || || 
|-
|1997-1998 || Arlanda HC ||Division 1 ||12||2||4||6||0||2||0||0||0||0 
|-
|1998-1999 || Arlanda HC||Division 1 ||37||8||22||30||8||2||0||0||0||2 
|-
|1999-2000|| Arlanda HC || Allsvenskan ||44||21||28||49||14|| || || || ||
|-
| 2000-2001|| Brynäs IF|| Elitserien|| 50|| 15|| 11|| 26|| 20|| 4|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
| 2001-2002|| Brynäs IF|| Elitserien|| 50|| 9|| 17|| 26|| 14|| 4|| 1|| 3|| 4|| 0
|-
| 2002-2003|| Mighty Ducks de Cincinnati|| LAH|| 79|| 17|| 36|| 53|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2003-2004|| Mighty Ducks de Cincinnati||  LAH|| 67|| 16|| 34|| 50|| 20|| 9|| 3|| 10|| 13|| 4
|-
| 2003-2004|| Mighty Ducks d'Anaheim|| LNH|| 6|| 1|| 1|| 2|| 0|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| 2004-2005|| Linköpings HC|| Elitserien|| 50|| 13|| 21|| 34|| 12|| 5|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| 2005-2006|| Linköpings HC|| Elitserien|| 49|| 16|| 30|| 46|| 32|| 13|| 2|| 6|| 8|| 2
|-
| 2006-2007|| Linköpings HC|| Elitserien|| 55|| 18|| 36|| 54|| 20|| 15 || 2 || 9 || 11 || 16
|-
| 2007-2008|| Linköpings HC|| Elitserien|| 55|| 17|| 50|| 67|| 36|| 16 || 3 || 15 || 18 || 4
|-
|2008-2009|| Ak Bars Kazan || KHL|| 55|| 12|| 35|| 47|| 22|| 21|| 7|| 9|| 16|| 2
|-
| 2009-2010|| Linköpings HC|| Elitserien|| 55|| 19|| 44|| 63|| 26|| 12|| 5|| 7|| 12|| 2
|-
|2010-2011|| SKA Saint-Pétersbourg || KHL || 54|| 10|| 22|| 32|| 28|| 11|| 0|| 2|| 2|| 4
|-
|2011-2012|| SKA Saint-Pétersbourg || KHL || 54|| 23|| 38|| 61|| 10|| 15|| 1|| 3|| 4|| 2
|-
|2012-2013|| SKA Saint-Pétersbourg || KHL || 52|| 19|| 24|| 43|| 20|| 15|| 6|| 9|| 15|| 8
|-
| 2013-2014 || SKA Saint-Pétersbourg || KHL || 44|| 8|| 15|| 23|| 20|| 10|| 2|| 4|| 6|| 6
|-
| 2014-2015 || SKA Saint-Pétersbourg || KHL || 56|| 12|| 20|| 32|| 20|| 22|| 4|| 6|| 10|| 29
|-
| 2015-2016|| HC Lugano|| LNA|| 42 || 11 || 24 || 35 || 22 || 15 || 8 || 6 || 14 || 4
|-
| 2016-2017|| HC Lugano || LNA || 47 || 13 || 20 || 33 || 18 || 7 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2017-2018|| Linköpings HC|| SHL || 48 || 2 || 11 || 13 || 14 || 6 || 0 || 2 || 2 || 4
|-
| 2018-2019|| Almtuna IS || Allsvenskan || 52|| 21|| 31 || 52|| 26|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2019-2020|| Almtuna IS || Allsvenskan || 51|| 10|| 32|| 42|| 30|| -|| -|| -|| -|| -

| 6|| 1|| 1|| 2|| 0|| || || || ||

Au niveau international 

| 2000 || align="left"| Championnat du monde junior ||7||2||4||6||2||+2|| align="left"| de l'élite
|-
| 2006 || align="left"| Championnat du monde ||9||1||1||2||4||-1||align="left"| Médaille d'or
|-
| 2007 || align="left"| Championnat du monde ||9||4||7||11||8||+8||align="left"| de l'élite
|-
| 2008 || align="left"| Championnat du monde ||9 ||4 ||5 ||9 ||4 ||+6 ||align="left"| de l'élite
|-
| 2009 || align="left"| Championnat du monde ||9 ||1 ||9 ||10  ||8 ||+1|| align="left"| Médaille de bronze
|-
| 2010 || align="left"| Championnat du monde || 9|| 2|| 4|| 6|| 6||+3||  align="left"| Médaille de bronze

Références 

Naissance en juin 1980
Joueur international suédois de hockey sur glace
Choix de repêchage des Mighty Ducks d'Anaheim
Joueur des Mighty Ducks d'Anaheim
Joueur des Mighty Ducks de Cincinnati
Joueur du Brynäs IF
Joueur du Linköpings HC
Joueur de l'Ak Bars Kazan
Joueur du HK Dinamo Moscou
Joueur du SKA Saint-Pétersbourg
Champion du monde de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du HC Lugano
Joueur du Almtuna IS
Champion de la Coupe Gagarine